Dans l'histoire du Japon, Genji peut désigner :
 Genji, un titre donné à un fils d'empereur qui ne peut prétendre au trône. Il est donc à l'origine d'une nouvelle branche impériale ;
 Genji, l'autre nom donné au clan Minamoto ;
 l'ère Genji, une période de l'histoire du Japon.

 Genji, une série de jeux vidéo développée par Game Republic comprenant deux épisodes : Genji: Dawn of the Samurai (2005) et Genji: Days of the Blade (2006) ;
 Le Dit du Genji, une œuvre majeure de la littérature japonaise du .

 Genji, district de l'ouest de l'Éthiopie.